Gilles Leclerc peut désigner :
 Gilles Leclerc (né en 1952), un journaliste politique français ;
 Gilles Leclerc (né en 1967), un footballeur français.